Сарья́к-Маньоа́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Кастельно-Маньоак. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65404.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 80 км юго-западнее Тулузы, в 39 км к востоку от Тарба.

По территории коммуны протекает река Жер.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 153 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 92 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 67 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 72,8 %, в 1999 году было 67,5 %). Из 67 активных жителей работали 63 человека (37 мужчин и 26 женщин), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 25 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Успения Божьей Матери (XV век). Исторический памятник с 1989 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи